Wunderlich är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Agathon Wunderlich (1810–1878), tysk jurist
 Carl Reinhold August Wunderlich (1815–1877), tysk medicinare
 Claudia Wunderlich (född 1956), östtysk handbollsspelare
 Ernst Karl Friedrich Wunderlich (1783–1816), tysk klassisk filolog
 Erhard Wunderlich (1956–2012), tysk handbollsspelare
 Fritz Wunderlich 1930–1966), tysk sångare (tenor)
 Johann Georg Wunderlich  (1755–1819), tysk kompositör och flöjtist
 Klaus Wunderlich (1931–1997), tysk organist
 Magdalena Wunderlich (född 1952), västtysk kanotist
 Paul Wunderlich (1927–2010), tysk målare, skulptör och grafiker
 Pia Wunderlich (född 1975), tysk fotbollsspelare
 Tina Wunderlich (född 1977), tyysk fotbollsspelare

Tyska efternamn